Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2001 fand vom 8. bis 16. September in Ostrava statt. Die Bundesrepublik Jugoslawien gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde 
Deutschland spielte mit Marco Liefke, Frank Dehne, Vincent Lange, Bogdan Jalowietzki, Ilja Wiederschein, Björn Andrae, Christian Pampel, Norbert Walter, Frank Bachmann, Ralph Bergmann, Mark Siebeck und Michael Mayer.

Platzierungsspiele

Endstand

Auszeichnungen

Qualifikation 
Tschechien war als Gastgeber gesetzt. Die besten fünf Mannschaften der Europameisterschaft 1999 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Italien als Titelverteidiger, der Zweite Russland, der Dritte BR Jugoslawien, der Fünfte Niederlande und der Sechste Frankreich.

Sechzehn Mannschaften spielten im Mai/Juni 2000 und ein Jahr später um sechs weitere Plätze. Die Gruppensieger und die beiden besten Zweiten der vier Vierergruppen erreichten die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

2001
Europameisterschaft der Manner
Volleyballwettbewerb in Tschechien
Sportveranstaltung in Ostrava